Planinska vas je ime več naselij v Sloveniji:
 Planinska vas, Šentjur
 Planinska vas, Trbovlje